Херонимо Каррера (; 14 августа 1922, Кумана — 29 апреля 2013, Каракас) — венесуэльский политический деятель, коммунист, бывший директор газеты «Tribuna Popular» («Народная трибуна», орган ЦК КПВ), Председатель Коммунистической партии Венесуэлы с 2006.

Ссылки 
 JERÓNIMO CARRERA / Desde Gómez no escuchábamos tanta adulancia hacia un Presidente

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 14 августа
Родившиеся в 1922 году
Коммунисты Венесуэлы
Журналисты Венесуэлы